Це активна сейфертівська галактика зі змінним рентгенівським випромінюванням.

Об'єкти NGC
Лев (сузір'я)
Спіральні галактики з баром
Сейфертівські галактики